Burleigh ist der Familienname folgender Personen:

 Cecil Burleigh (1885–1980), US-amerikanischer Violinist, Komponist und Musikpädagoge
 Edwin C. Burleigh (1843–1916), US-amerikanischer Politiker

 John H. Burleigh (1822–1877), US-amerikanischer Politiker
 Michael Burleigh (* 1955), britischer Historiker
 Stephen Burleigh (* 1949), amerikanischer Schauspieler und Produzent
 Walter A. Burleigh (1820–1896), US-amerikanischer Politiker
 William Burleigh (1785–1827), US-amerikanischer Politiker

Burleigh ist der Name folgender Orte:

in Großbritannien:
 Burleigh (Berkshire) in England
 Burleigh (Gloucestershire) in England
 Burleigh (Perth and Kinross) in Schottland
 Burleigh (Telford and Wrekin) in England

in den Vereinigten Staaten:
 Burleigh County, North Dakota
 Burleigh (Michigan)
 Burleigh (Maryland)
 Burleigh (New Jersey)
 Burleigh (Texas)

im NRHP gelistete Objekte:
 Burleigh County Courthouse, in Bismarck, North Dakota, ID-Nr. 85002980
 Burleigh House, in Grand Coteau, Louisiana, ID-Nr. 82004673
 H. G. Burleigh House, in Ticonderoga, New York, ID-Nr. 88002192

Siehe auch:
 Lord Balfour of Burleigh, in the County of Kinross, ist ein erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of Scotland
 Burley